O Ipiranga Futebol Clube foi um clube de futebol brasileiro com sede em Maruim, Sergipe. O clube conquistou o Campeonato Sergipano de Futebol de 1939 e 1945.

Principais títulos 
  Campeonato Sergipano: 2 (1939 e 1945)
  Campeonato Sergipano do Interior: 4 (1944, 1946, 1948 e 1949)

Ver também 
 Campeonato Sergipano de Futebol

Clubes de futebol extintos de Sergipe
Maruim (Sergipe)